Die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2003/04 war die 41. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. August 2003 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 16. Mai 2004 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 2003/04 wurde wie in der Vorsaison als eingleisige Liga mit 18 Mannschaften ausgelegt. Die Mannschaften auf den ersten drei Tabellenplätzen stiegen zum Saisonende direkt in die höhere 1. Lig auf und die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen in die niedere 2. Lig B Kategorisi ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 12 Mannschaften drei Absteiger aus der 1. Lig Altay Izmir, Göztepe Izmir, Kocaelispor und die zwei Aufsteiger Karşıyaka SK, Türk Telekomspor, Kayseri Erciyesspor aus der drittklassigen Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi hinzugekommen.

Die Saison beendete Sakaryaspor als Meister und stieg nach fünfjähriger Abstinenz wieder in die höchste türkische Spielklasse auf. Die Tabellenplätze zwei und drei belegten Kayseri Erciyesspor und Büyükşehir Belediye Ankaraspor (kurz: BB Ankaraspor). Für BB Ankaraspor war es der erste Aufstieg in deren Vereinsgeschichte in die 1. Lig.

Der Zweitplatzierte Kayseri Erciyesspor übertrug durch ein Rollentausch die Aufstiegsrechte an den Sechstplatzierten Kayserispor. Man tauschte sowohl den Namen, als auch die komplette Mannschaft mit Kayserispor, somit stieg Kayserispor mit dem Kader von Kayseri Erciyesspor auf. Erciyesspor blieb zunächst weiter in der 2. Futbol Ligi A, ehe es ein Jahr später als zweiter Verein aus Kayseri in die Süper Lig aufstieg. Als Absteiger standen zum Saisonende Adana Demirspor, Göztepe Izmir und İzmirspor fest.

Torschützenkönig der Liga wurde mit 21 Toren Ümit İnal vom westtürkischen Vertreter Altay Izmir.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 1. Lig auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Bank Asya 1. Lig Saison 2003/04 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2003/04 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2003/04 auf mackolik.com (türkisch)

2003/04
Fußballsaison 2003/04